

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч XI чемпионата мира

Отборочный матч XI чемпионата мира

Отборочный матч XI чемпионата мира

Отборочный матч XI чемпионата мира

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Ссылки 
 Игры сборной, 1977

Футбол в СССР в 1977 году
1977